Сбарбаро () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Сбарбаро, Камилло (1888—1967) — итальянский поэт, писатель и переводчик.
 Сбарбаро, Эудженио (род. 1934) — итальянский прелат и ватиканский дипломат.